Dlimas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dlimas, Klaten, by, Jawa Tengah, 
 Dlimas, Magelang, by, Jawa Tengah, 
 Dlimas, Batang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar